Faust — німецький гурт напрямку краут-рок, заснований 1971 року, однак відновився у 1990 у складі трьох музикантів — Вернера «Цаппі» Дермаєра (Werner «Zappi» Diermaier), Ганса Йоахіма Ірмлера (Hans Joachim Irmler) та Та Жан-Герве Перона (Jean-Hervé Péron)

Дискографія

Альбоми 
 Faust (1971)
 Faust So Far (1972)
 The Faust Tapes (1973)
 Faust IV (1973)
 Outside The Dream Syndicate (1973)
 The Last LP (1988)
 Rien (1995)
 Untitled (1996)
 Faust Concerts, Volume 1: Live in Hamburg, 1990 (1996)
 Faust Concerts, Volume 2: Live in London, 1992 (1996)
 You Know FaUSt (1997)
 Edinburgh 1997 (1997)
 Faust Wakes Nosferatu (1998)
 Ravvivando (1999)
 Land of Ukko & Rauni [live] (2000)
 Freispiel (2002)
 Patchwork (2002) 
 Derbe Respect, Adler (2004)
 Inside the Dream Syndicate (2005)
 Od Serca Do Duszy (alive in Krakow) (2007)

Компіляції 
 Munich and Elsewhere (1986)
 The Last LP: Faust Party No. 3, 1971-1972 (1988)
 71 Minutes of Faust (1996)
 Faust/Faust So Far (2000)
 The Wumme Years: 1970-1973 (2000)
 BBC Sessions + (2001)
 Patchwork 1971-2002 (2004)

Посилання 
 The Faust Pages 
 jean-hervé péron 
 zappi diermaier 
 hans-joachim irmler 
 Video Report on OC-TV.net 
 Gunther Wüsthoff 
 

Німецькі музичні гурти
Рок-гурти